Александр Борзов:
 Борзов, Александр Александрович (1874—1939) — советский физико-географ, геоморфолог, доктор наук.
 Борзов, Александр Алексеевич (1903—?) — советский борец классического стиля, тренер.